André Thomas Rouault – pittore francese
 Georges Rouault – pittore francese
 Germaine Rouault – pilota automobilistico francese
 Isabelle Rouault – pittrice francese
 Joachim Rouault – militare francese
 Marie Rouault – paleontologa francese
 Philippe Rouault – politico francese
 Sébastien Rouault – nuotatore francese